Als Trafalgar-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Schlachtschiffen, siehe Trafalgar-Klasse (1887)
 eine Klasse von sieben Atom-U-Booten, siehe Trafalgar-Klasse (1981)